Rodari steht für:

Familiennamen:
 Gianni Rodari (1920–1980), italienischer Schriftsteller und Kinderbuchautor
 Giacomo Rodari (um 1460–1525), italienisch-schweizerischer Baumeister und Bildhauer
 Tommaso Rodari, schweizerisch-italienischer Bildhauer der Renaissance 

Weiteres:
 (2703) Rodari (nach dem Schriftsteller), Asteroid des inneren Hauptgürtels